Ирина Михайловна Деха (14 мая 1996 года) — украинская тяжелоатлетка, трёхкратная чемпионка Европы 2016, 2021 и 2022 годов, чемпионка мира среди юниоров 2016 года, мастер спорта Украины международного класса. Участница летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и 2020 года в Токио.

Биография 
Ирина Деха родилась 14 мая 1996 года в Харькове (Украина).

Представляет ФСТ «Колос» (Харьковская область). Мастер спорта Украины международного класса. Тренируется у тренера Шилова Евгения Ивановича.

Спортивные достижения 
В 2013 году завоевала серебряную медаль в весовой категории до 69 кг на чемпионате мира среди юношей и девушек до 17 лет, однако была уличена в употреблении станозолола и дисквалифицирована на два года.

В 2015 году стала бронзовым призёром чемпионата мира во Вроцлаве в весовой категории до 75 кг и завоевала «малую» серебряную медаль в рывке.

Чемпионка мира среди юниоров 2016 года.

В 2016 году на чемпионате Европы в Фёрде завоевала три золотые медали в весовой категории до 75 кг: в рывке, толчке и сумме многоборья.

На Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро заняла пятое место, показав результат с весом 247 кг (114 кг в рывке и 133 кг в толкании).

В апреле 2021 года на Чемпионате Европы в Москве, украинская тяжёлоатлетка в весовой категории до 76 кг, с результатом 248 килограмм стала чемпионкой Европы. В упражнении "рывок" с весом 113 кг, а также в упражнении "толчок" с весом 135 кг она завоевала малые золотые медали.

На чемпионате мира 2022 года в Боготе, в Колумбии в категории до 81 кг Ирина стала четвёртой по сумме двух упражнений с результатом 260 кг и завоевала малую золотую медаль в рывке (122 кг).

Примечания

Ссылки 
 IWF RESULTS DEKHA Iryna UKR

Тяжелоатлеты Украины
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Тяжелоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил